The Power of Thought – cortometraggio del 1912 diretto da Lois Weber
The Power of Thought – cortometraggio di animazione del 1948 diretto da Eddie Donnelly